Nahor of Nachor is een Bijbelse naam en kan verwijzen naar:
 Nahor (zoon van Terach), een persoon uit Genesis
 Nahor (zoon van Serug), een persoon uit Genesis
 Nachor, een stad in Aram-Naharaim, mogelijk genoemd naar of verward met de naam Nahor, de zoon van Terach